Gorodisxi (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia
 Gorodisxi (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia